Be with You puede referirse a:

Música 
 Be with You (2005), canción de Victoria Beckham;
 Be with You, (2011), canción de Erasure.